A 371-es számú regionális autóbusz egy iskolai időszakban közlekedő gyorsjárat Vác és Fót között. Vácról indulva, Gödön három helyen megállva, majd Dunakeszi városháza megállójától kezdve minden megállót érintve érkezik Fótra, a gyermekvároshoz. Alapvetően a járat célja, hogy a fóti waldorf iskolába járókat gyűjtse össze Vác térségéből (ill. délután ugyanezen útvonalon szállítsa is vissza).

2009. június 16-án a váci forgalmi térségben is bevezették a budapesti agglomerációs forgalmi térségben alkalmazott egységes járatszámozásos rendszert. A 371-es korábban a 2021-es, majd a 321-es járatszámot viselte.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Vác, autóbusz-állomás||33
|align=left|
|-
|∫|| Vác, Honvéd utca||32
|align=left|
|-
|∫|| Vác, Földváry tér||31
|align=left|
|-
|∫|| Vác, LIDL, Hétkápolna||30
|align=left|
|-
|∫|| Vác, hajógyár||29
|align=left|
|-
|∫|| Vác, gumigyár||28
|align=left|
|-
|∫|| Vác, (Sződliget) Harcsa utca||27
|align=left|
|-
|∫|| Sződliget, sződi elágazás||26
|align=left|
|-
|1|| Sződliget, Gödi Otthon Áruház||25
|align=left|
|-
|2|| Göd, Kék Duna üdülő bejárati út||24
|align=left|
|-
|3|| Göd, Autópihenő||23
|align=left|
|-
|4|| Göd, Gárdonyi Géza utca||22
|align=left|
|-
|5|| Göd, Kincsem Csárda||21
|align=left|
|-
|6|| Göd, városháza||20
|align=left|
|-
|7|| Göd, Szigetmonostori rév||19
|align=left|
|-
|8|| Göd, Gólya Falatozó||18
|align=left|
|-
|9|| Göd, Pázmány Péter utca||17
|align=left|
|-
|10|| Dunakeszi, Fészek üdülő bejárati út||16
|align=left|
|-
|∫|| Dunakeszi, Horányi rév||15
|align=left|
|-
|∫|| Dunakeszi, Liget utca||14
|align=left|
|-
|11|| Dunakeszi, templom||13
|align=left|
|-
|12|| Dunakeszi, Barátság utca 39.||∫
|align=left|
|-
|13|| Dunakeszi, Barátság utca 9.||∫
|align=left|
|-
|∫|| Dunakeszi, benzinkút||12
|align=left|
|-
|14|| Dunakeszi, Szakorvosi Rendelő||11
|align=left|
|-
|15|| Dunakeszi, Szent István utca||10
|align=left|
|-
|16|| Dunakeszi, Táncsics utca||9
|align=left|
|-
|17|| Dunakeszi, Okmányiroda||∫
|align=left|
|-
|18|| Dunakeszi, Fóti út 2.||8
|align=left|
|-
|19|| Dunakeszi, Fóti út 30.||7
|align=left|
|-
|20|| Dunakeszi, Fóti út 56.||6
|align=left|
|-
|21|| Dunakeszi, Rehabilitációs Intézet||5
|align=left|
|-
|22|| Dunakeszi, alagi temető||4
|align=left|
|-
|23|| Fót, Keleti Márton utca||3
|align=left|
|-
|24|| Fót, Győrffy út 9-11.||2
|align=left|
|-
|25|| Fót, Kossuth út||1
|align=left|
|-
|26|| Fót, Gyermekváros (Városháza)||0
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Vác autóbuszvonalai
Dunakeszi autóbuszvonalai
Fót autóbuszvonalai
Göd autóbuszvonalai
Sződliget